High Park peut faire référence à :
 High Park, plus grand parc de la ville de Toronto, au Canada.
 High Park (ancienne circonscription fédérale), ancienne  circonscription électorale fédérale de l'Ontario.
 Toronto—High Park, ancienne circonscription électorale fédérale de l'Ontario.
 High Park (métro de Toronto), station de la ligne Bloor-Danforth du métro de Toronto.